Gelicidio – in meteorologia, fenomeno costituito dalla pioggia sopraffusa che congela al suolo, formando uno strato di ghiaccio vitreo detto vetrone
 Vetrato – in alpinismo e geologia, parete ghiacciata di una montagna